Focus − jeden z modeli samochodów Forda
 Focus − miesięcznik popularnonaukowy, wydawany w Polsce przez Gruner+Jahr Polska
 Focus − magazyn polityczny, wydawany na całym świecie przez wydawnictwo Burda
 Focus − holenderska grupa rockowa
 focus − w informatyce aktywność danego elementu GUI
 focus − metoda badawcza w socjologii i marketingu
 Focus − album grupy Cynic
 Hotel Focus – hotel w Łodzi
 Focus − biurowiec w Warszawie
 Focus − zespół disco polo
 Fokus – gra planszowa sprzedawana w Polsce pod nazwą Fokus